Castello di Mancapane (dt.: Burg, auf der Brot fehlt) ist der Name zweier Burgen in Italien:
 Castello di Mancapane in Collecchio
 Castello di Mancapane in Montagna in Valtellina